Benfatto est un patronyme porté notamment par :

 Attilio Benfatto (1943-2017), coureur cycliste italien ;
 Marco Benfatto (1988-), coureur cycliste italien.

Patronyme italien